Ipse dixit - латинський вираз
 Dixit (гра)

Дивись також 
 Dixi - Я все сказав